Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023  в городе Фюссен (Германия)  одновременно для мужских и для женских команд.

И в мужской, и в женской частях чемпионата  участие по 10 команд.

В мужском турнире чемпионами стала (в 1-й раз в истории чемпионатов) сборная Китая, победившая в финале сборную Германии со счетом 8-7. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионами стала (в 11-й раз в истории чемпионатов) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Японии со счетом 9-7. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии.

Официальный хештег чемпионата: #WJCC2023 .

Формат соревнований 
Формат соревнований одинаковый и для мужской и для женской частей турнира.

На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются по результатам личных встреч.

Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие четыре последних места, на следующий год отправляются в предварительный квалификационный турнир (чемпионат мира группы Б).

Мужской турнир

Квалификация 
Следующие страны квалифицировались в мужскую часть Чемпионата мира по кёрлингу среди юниоров 2023:

Составы команд

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате участвуют в турнире группы «Б»

Плей-офф

Полуфиналы 
Пятница, 3 марта, 19:00

Матч за 3-е место 
Суббота, 4 марта, 14:00

Финал 
Суббота, 4 марта, 14:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате участвуют в турнире группы «Б»

Женский турнир

Квалификация 
Следующие страны квалифицировались в женскую часть Чемпионата мира по кёрлингу среди юниоров 2023:

Составы команд

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате участвуют в турнире группы «Б»

Плей-офф

Полуфиналы 
Пятница, 3 марта, 14:00

Матч за 3-е место
Суббота 4 марта, 9:00

Финал 
Суббота 4 марта, 9:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате участвуют в турнире группы «Б»

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Германии в 2023 году
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Международные спортивные соревнования в Фюссене
Февраль 2023 года
Март 2023 года